Сицкий — русская дворянская фамилия рода Сицских. Известные носители:
 Сицкий, Александр Фёдорович (ум. до 1549) — безудельный князь Сицкий, воевода.
 Сицкий, Алексей Юрьевич (ум. 1644) — князь, стольник, боярин, воевода, начальник нескольких Приказов.
 Сицкий, Андрей Васильевич (ум. 1629) — князь, стольник, окольничий, боярин, воевода, начальник Поместного приказа.
 
 Сицкий, Даниил Юрьевич (казнен 1566) — князь, сын боярский, воевода.
 Сицкий, Иван Васильевич (ум. 1608) — князь, рында, стольник, боярин, воевода.
 Сицкий, Семён Фёдорович (ум. после 1549) — безудельный князь Сицкий, воевода.
 Сицкий, Фёдор Петрович (Кривой) (ум. после 1535) — безудельный (?) князь Сицкий.
 Сицкий, Юрий Андреевич (ум. 1644) — князь, боярин.